demakijaż – usuwanie makijażu
 Demakijaż – album Marii Sadowskiej
 Demakijaż – film z 2009 w reż. Marii Sadowskiej, Doroty Lamparskiej i Anny Maliszewskiej
 Demakijaż – polski program telewizyjny prowadzony przez Krzysztofa Ibisza